Fuchs kan syfta på:

 Fuchs – efternamn samt personer med efternamnet
 Fuchs (auktor) – auktorsförkortning för flera personer
 Fuchs (ätt) – svensk ätt
 Fuchs (trupptransportfordon) – ett trupptransportfordon

Företag 
 Bohland & Fuchs – tillverkare av bleckblåsinstrument
 Otto Fuchs – underleverantör till fordons-, flyg-, anläggnings- och rymdindustrin